За правду (партия)
 За Правду! (газета)
 См. также
 Справедливая Россия — За правду
 Справедливая Россия — За правду (фракция)